Волик, Алексей Лукич (1921—1981) — инженер, специалист по бурению нефтяных и газовых скважин, лауреат Ленинской премии.
 Волик, Георгий Кононович — инженер-судостроитель, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.
 Волик, Лариса Геннадьевна (род. 1982) — российская легкоатлетка и каноистка.
 Волик, Михаил Александрович (1921—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).